Диференційований маркетинг  — це вид маркетингу, що розробляє різні маркетингові комплекси для різних споживчих сегментів, виходячи з їх відмінностей та особливостей потреб, що були покладені в основу сегментування ринку. Такий маркетинг застосовують фірми, які володіють достатніми потужностями, щоб обслуговувати увесь ринок, але розуміють, що на цьому ринку присутні різні споживачі і вони будуть купувати різні товари.

Недиференційований маркетинг — одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія виходить на весь ринок з єдиною пропозицією, ігноруючи відмінності між сегментами ринку.

Вибір стратегії

Вибираючи стратегію охоплення ринку, необхідно враховувати:

 Ресурси фірми: при обмежених ресурсах краще концентрований маркетинг.
 Ступінь однорідності продукції: для однорідних товарів згодиться і недиференційований маркетинг, а для тих, які відрізняються за конструкцією, — краще диференційований або концентрований.
 Етап життєвого циклу: при виході на ринок з новим товаром доцільно пропонувати лише один варіант новинки і використовувати недиференційований або концентрований маркетинг.
 Ступінь однорідності ринку: якщо у покупців однакові смаки, найкраще запровадити недиференційований маркетинг.
 Маркетингові стратеги конкурентів: якщо вони займаються сегментуванням ринку, то застосування стратегії недиференційованого ринку може стати згубним. Здійснюючи рішення про ступінь охоплення ринку необхідно по кожному з розглянутих сегментів проаналізувати обсяг продажу, очікувані темпи зростання збуту, прогнозовані розміри прибутку, інтенсивність конкуренції, вимоги до каналів маркетингу, ступінь відповідності сильним сторонам фірми.

Після сегментування і вибору стратегій охоплення ринку здійснюється позиціонуванням товару на ринку.

Див. також 
Цільовий ринок
Маркетинг